Axel Norling – ginnasta, tuffatore e tiratore di fune svedese
 Daniel Norling – ginnasta e cavaliere svedese
 Rikard Norling – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese